Толсто́й, Михаил Михайло́вич:
 Толстой, Михаил Михайлович (1835—1898) — одесский общественный деятель, почётный попечитель Ришельевской гимназии, камергер.
 Толстой, Михаил Михайлович (1863—1927) — одесский общественный деятель, гласный городской думы, библиофил и меценат.